Гронинген је град у Холандији.

Гронинген може да се односи и на:
 Гронинген (провинција)
 ФК Гронинген
 Гронинген (Суринам)
 Гронинген (Минесота)
 Гренинген